Amt Neukirchen steht für:

 ein ehemals Solmssches, später preußisches Amt mit Sitz in Neukirchen (Braunfels)
 ein ehemals sächsisches Amt mit Sitz in Neukirchen/Erzgeb.
 ein ehemals fuldisches und landgräflich-hessisches Amt mit Sitz in Neukirchen (Haunetal), siehe Gericht Neukirchen
 Amt Neukirchen (Knüll), ein ehemals ziegenhainsches, später hessisches Amt im heutigen Schwalm-Eder-Kreis
 Amt Neukirchen (Nordfriesland), ein 1948 gebildetes und 1967 aufgelöstes Amt in Schleswig-Holstein
 Amt Neukirchen-Balbini, ein bayrisches Amt mit Sitz in Neukirchen-Balbini im Landkreis Schwandorf
 Amt Neukirchen-Vluyn, ein 1928 geschaffenes, ehemaliges Amt in der preußischen Rheinprovinz mit Sitz in Neukirchen-Vluyn

Siehe auch:
 Neukirchen